

Militaire 
La ligne verte est une expression qui désigne plusieurs frontières ou fronts issus de conflits militaires :
 Ligne verte, nom parfois donné à la ligne de démarcation qui divisait la France entre une zone occupée et une zone libre à la suite de l'armistice du 22 juin 1940 signé entre la France (régime de Vichy) et l’Allemagne (Troisième Reich) : cette ligne  apparaissait en effet sous la forme d’un trait de cette couleur dans la carte jointe à la convention d’armistice ;
 Ligne verte : ligne d'armistice établie en 1949 entre Israël et la Jordanie. 
 Ligne verte de Chypre entre la République de Chypre et la République turque de Chypre nord (baptisée également "Ligne Attila") ;
 Ligne verte qui divisait autrefois en deux Beyrouth, la capitale du Liban, durant la guerre civile.

Transport en commun 
Dans le domaine des transports en commun, cela peut faire référence à :
 Ligne verte du métro de Boston ;
 Ligne verte du métro de Chicago.
 Ligne verte du métro de Doha ;
 Ligne verte du métro de Dubaï ;
 Ligne verte du tramway de Dublin ;
 Ligne verte du métro de Lisbonne ;
 Ligne verte du métro de Los Angeles ;
 Ligne verte du métro de Montréal ;
 Ligne verte du métro de Philadelphie ;
 Ligne verte du métro de Taichung ;
 Ligne verte du métro de Washington ;
 Ligne verte du métro de Yokohama.

Littérature et Cinéma 
 La Ligne verte (), roman-feuilleton fantastique écrit par Stephen King et édité initialement en six épisodes en 1996.
 la Ligne verte, film américain écrit et réalisé par Frank Darabont, sorti en 1999 qui adapte le livre de Stephen King.

Voir aussi 
 
  verte
 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de titre